Дарваз — топоним. Может означать:
 Дарваз (область) — географическая и историческая область Таджикистана (правобережный) и Афганистана (левобережный).
 Дарвазское бекство — во времена Бухарского ханства — бекство c 1878.
 Дарвазский район — административный район в составе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
  — район афганской провинции Бадахшан до 2005 года.